Rhotanella är ett släkte av insekter. Rhotanella ingår i familjen Derbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Rhotanella